Sewan – miasto w Armenii
 Sewan – jezioro w Armenii